Trinia bosniaca är en flockblommig växtart som beskrevs av Günther von Mannagetta und Lërchenau Beck. Trinia bosniaca ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bosniaca